Carradine ist der Familienname folgender Personen:

 David Carradine (1936–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Ever Carradine (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 John Carradine (1906–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Keith Carradine (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Sänger
 Robert Carradine (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler